Den Namen Altenfeld tragen mehrere Orte in Deutschland:

 Altenfeld (Gersfeld), ein Ortsteil der Stadt Gersfeld (Rhön)
 Altenfeld (Großbreitenbach), ein Ortsteil der Stadt Großbreitenbach im Ilm-Kreis in Thüringen
 Altenfeld (Solingen), ein Ortsteil der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Altenfeld (Winterberg), ein Ortsteil der Stadt Winterberg, Nordrhein-Westfalen
 Altenfeld (Wüstung), eine Wüstung in der Rhön bei Oberelsbach

Siehe auch:
 Altenfelden